Gervasius bzw. Heiliger Gervasius heißen:

* Gervasius von Mailand (3. Jh.), Märtyrer mit Protasius zu Mailand (19. Juni, orth. 14. Oktober)
 Gervasius von Mans (4. Jh.?), Lokalheiliger im französischen Trois Rivières, Picardie (6. Juli)
 Gervasius von Rouen († um 900), Bruder und Mitheiliger des Bischofs Leo von Rouen (1. März)
 Gervasius von Tilbury (* um 1150; † um 1235), englischer Rechtsgelehrter, Historiker und Geograph
 Gervasius  (10. Jh.), Lokalheiliger zu Basto, Portugal (1. Oktober), siehe Gervasius und Godina
 Gervasius (Chronist) (um 1170) Chronist des Lebens von Wilhelm von Sens
 Gervasius, Riccobaldo von Ferrara, (ca. 1240 – ca. 1320), Chronist, Historiker und Geograph

sowie:
 Gervais (Name) – dort zu Namensträgern

Sankt Gervasius, geographisch:

Siehe auch
 Gervais, Gervaise, Jervis
 Saint-Gervais, Saint-Gervasy (frz.), San Gervasio (ital., span.)

fr:Saint Gervais